Безіменна — річка  в Україні, у Хорошівському  районі  Житомирської області. Ліва притока Ірши  (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 11 км. Площа басейну 35,9 км².

Розташування 
Бере  початок на північному сході від Кошелівки. Тече переважно на північний схід через Солодирі і на півночі від Дворища впадає у річку Іршу, ліву притоку Тетерева.

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Притоки Ірші
Річки Хорошівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви